М-100 (Испано-Сюиза 12Ybrs) — советский авиационный двигатель, лицензионная копия французского авиамотора .

Двигатель М-100 устанавливался на серийных бомбардировщиках СБ, опытных самолетах И-17бис, «Сталь-7», истребителе ДИП-1.

Модификации 
Двигатель имел следующие модификации:
 М-100
 М-100А
 М-100АУ
 М-100СП
 М-100П
 М-100СО
 М-100НВ
 М-100 бесклапанный
 М-100 с испарительным охлаждением

Литература

Ссылки 
 Поршневой двигатель М-100

Поршневые авиационные двигатели
Hispano-Suiza